De FA Cup 2005–2006 was de 125ste editie van de oudste bekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan dit bekertoernooi deden in totaal 674 voetbalclubs mee uit Engeland en Wales.

De competitie begon op zondag 20 augustus 2005 en eindigde op zaterdag 13 mei 2006 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff, Wales. De beker ging voor de zevende keer in de clubgeschiedenis naar Liverpool, dat in de eindstrijd West Ham United versloeg na strafschoppen. In de reguliere speeltijd plus verlenging waren beide clubs blijven steken op 3–3.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 2006
 Football League Cup 2005/06
 Engels voetbalkampioenschap 2005/06

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 2005/06